Ischia má více významů:
 Ischia – ostrov v Neapolském zálivu
 Ischia (město) – město na stejnojmenném ostrově
 Ischia di Castro – obec v provincii Viterbo